L'association des journalistes du jardin et de l'horticulture ou AJJH est une association française qui s'adresse aux journalistes, photographes et fabricants de matériel dans le domaine de l'horticulture et du jardinage.

Comme l'Association des journalistes de tourisme (AJT), l'AJJH a son siège à Paris, à la Maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées. Les deux associations réunissent environ 300 journalistes .

Buts de l'association 
Le but de l'association est de développer les liens entre les différents professionnels du jardin (édition d'un annuaire par exemple) et de développer ce domaine d'activité.

L’AJJH organise chaque année des événements comme des soirées ou des rencontres entre professionnels, mais décerne aussi des prix comme le Prix Saint Fiacre ou le prix Jardin de l’Année... L'association entretient de bonnes relations avec les instances du tourisme (Comités Départementaux du Tourisme, Comités Régionaux du Tourisme) afin de promouvoir les activités autour du jardinage et de l'horticulture.

Prix décernés par l'association 

Le Prix Saint Fiacre (patron des jardiniers) récompense depuis 1971 les parutions de livres sur les thèmes du jardinage et l'horticulture. 
Le prix Jardin de l'année récompense quant à lui les jardins pour leur qualité ornementale ou pour leur originalité.
Les Lauriers, anciennement les Poireaux d'Or, met en relief un élément dans le monde du jardin : végétaux, matériels ou produits récents (tondeuse, broyeur), astuces..
Enfin, le Prix de la rose prime depuis 1969 un rosier toutes catégories confondues (buissons à grandes fleurs, buissons à fleurs groupées, miniatures, arbustifs et couvre-sol, grimpants). Depuis 2003, ce prix est décerné durant le concours international de roses nouvelles de Bagatelle. En 1980, par exemple, il a été attribué à la rose 'La Sevillana' (obtention de Meilland), en 1992 à 'Régine Crespin' (Delbard), en 2000 à 'Isabelle Autissier' (Adam) et en 2017 à une rose couvre-sol de chez Tantau, 'Bienenweide'.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Concours international de roses nouvelles de Bagatelle.
 Rose et Rosier.

Liens externes
 Site de l'AJJH

Association ou organisme lié au journalisme
Rosier